Omont est une commune du département des Ardennes

Henri Omont (1857-1940) est un bibliothécaire et historien français, membre de l'Institut

Patronyme français
Patronyme normand